SMEP steht für
Société des missions évangéliques de Paris, Missionsgesellschaft 
Schülermedienmentorenprogramm
Supervisor Mode Execution Protection, eine Sicherheitsfunktion einiger x86-Prozessoren

Abkürzung